Šupelka je makedonsko narodno glazbalo, u naravi puhačko.

Slična je kavalu, ima šest rupa za prste a koristi se i za solističke izvedbe kao i u pratnji s inim glazbalima.

Drvena puhačka glazbala
Tradicijska narodna glazbala
Sjevernomakedonska glazba